Marco Terrazzino est un footballeur allemand né le  à Mannheim en Allemagne. Il évolue actuellement au poste d'attaquant gauche au SC Paderborn.

Biographie

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur italien
Footballeur allemand
Footballeur italo-allemand
Joueur du TSG 1899 Hoffenheim
Joueur du Karlsruher SC
Joueur du SC Fribourg
Joueur du VfL Bochum
Joueur du Dynamo Dresde
Joueur du SC Paderborn 07
Naissance en avril 1991
Naissance à Mannheim